

Presentación previa 
Dominik Meffert y Tim Pütz eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Grégoire Burquier y Alexandre Sidorenko ganaron el título tras derrotar en la final Andriej Kapaś y Yasutaka Uchiyama.

Cabeza de serie 

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Cuartos de final)
  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Semifinales)

<ol start=3>
  Andreas Beck /  Ken Skupski ''(Primera ronda)
  Andriej Kapaś /  Yasutaka Uchiyama ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Saint-Brieuc 2015